2017 Teng Tools Swedish FIM Speedway Grand Prix – siódma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 12 sierpnia 2017 na stadionie G&B Arena w Målilla.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Linus Sundströma. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Kim Nilsson i Joel Kling.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Peter Kildemand.
 (#12)  Nicki Pedersen → (#25)  Peter Kildemand

Również ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Martin Smolinski.
 (#45)  Greg Hancock → (#84)  Martin Smolinski

Losowanie pozycji startowych odbyło się 11 sierpnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Szwecja
2017
2017 w Szwecji